Standard Oil Gasoline Station ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Standard Oil Gasoline Station (Odell, Illinois), NRHP-ID 97001338
 Standard Oil Gasoline Station (Plainfield, Illinois), NRHP-ID 84000340